Figlio di Witzan, fu uno dei principi dell'Unione degli Obodriti, nonché fratello dei Gran Duchi dell'Unione degli Obodriti Drasco e Sclaomir. Il suo nome deriva dal basso tedesco Godleifr. Si ipotizza che il nome possa semplicemente rappresentare una variante del nome slavo Boguslav.

Biografia 
Nell'808, fu fatto prigioniero e impiccato dall'esercito di Goodfred di Danimarca meridionale, che attaccò l'unione tribale degli Obodriti ed occupò parte delle loro terre, compreso l'insediamento di Reric. È impossibile dire se Godoslav sarebbe potuto diventare il successore di Drasco come Granduca, o se invece avesse continuato a guidare solo una parte dell'unione tribale. Secondo le informazioni di Wigger I di Zeitz, anche fonti danesi e inglesi chiamavano Godlib il principe dei Variaghi.

Lo scrittore Marie Roch Louis Reybaud pubblicò una leggenda sui figli di Godoslav nel 1857: “Un'altra tradizione del Meclemburgo merita di essere menzionata perché è associata alla storia di una grande potenza. Nell'VIII secolo, la tribù degli Udriti era governata da un re di nome Godlove, padre di tre giovani, ugualmente forti, coraggiosi e affamati di gloria. Il primo si chiamava Rjurik, il secondo Sivar ed il terzo Truvar. I tre fratelli, non avendo l'occasione adatta per mettere alla prova il proprio coraggio nel pacifico regno del padre, decisero di andare alla ricerca di battaglie e avventure in altre terre. Dopo molte buone azioni e terribili battaglie, i fratelli, che ammiravano e benedicevano, vennero in Russia.

Il popolo di questo paese ha sofferto sotto il peso di una lunga tirannia di Vadim il Coraggioso, contro la quale nessun altro ha osato ribellarsi. Tre fratelli, toccati dalla sua disgrazia, risvegliarono il suo coraggioso coraggio, radunarono un esercito, lo guidarono e rovesciarono il dominio degli oppressori. Dopo aver ristabilito la pace e l'ordine nel paese, i fratelli decisero di stabilirsi in questo paese. Quindi Rjurik ha ricevuto il principato di Novgorod, Sineus Belozersk e Truvor Kriviči. Dopo qualche tempo, poiché i fratelli minori morirono senza lasciare figli, Rjurik annesse i loro principati ai propri e divenne il capo della dinastia Rjurikidi, che regnò fino al 1598.

Bibliografia

Altri progetti